Razumovskij kan avse bland andra:

Aleksej Razumovskij (1709–1771)
Kirill Razumovskij
Aleksej Razumovskij (1748–1822)
Andrej Razumovskij